Mahakala omnogovae — вид тероподних динозаврів родини дромеозаврид (Dromaeosauridae), який існував наприкінці крейдового періоду на території сучасної Східної Азії.

Назва 
Назва роду Mahakala дана на честь Махакали — міфічної істоти в буддизмі. Видова назва походить від типового місцезнаходження — аймаку Умнеговь.

Скам'янілості 

Викопні рештки динозавра знайдені у 1993 році в пустелі Гобі у відкладеннях формації Дядохта в аймаці Умнеговь на півдні Монголії. Було відкопано частковий скелет, що складався з кісток черепа, хребців, кісток кінцівок і ділянок тазового та плечового поясів.

Опис 
Динозавр сягав 60-70 см завдовжки та важив близько 0,4 кг. Як і інші дромеозавриди, він був біпедальним, а тіло вкрите пір'ям.

Філогенія 
Філогенічна кладограма, що зображує родинні зв'язки Mahakala:

Див. також 
 Махакала

Примітки 

Дромеозавриди
Динозаври крейдового періоду
Динозаври Азії
Вимерлі тварини, описані 2007